Adolf Anier – calciatore estone
 Hannes Anier – ex calciatore estone, attaccante
 Henri Anier – calciatore estone, attaccante